Le  Bureau est l'un des services secrets militaire du Maroc. Il est chargé du renseignement militaire sur les armées étrangères, ainsi que de la surveillance des postes frontières terrestres.

Liens internes
 Cinquième Bureau (Maroc)
 Liste des services secrets

Service de renseignement marocain
Renseignement militaire